

Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Agnieszki Rzymianki 
 Bazylika św. Agnieszki za Murami
 Kościół św. Agnieszki w Krakowie
 Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie
 Sant'Agnese in Agone

Niektóre kościoły pod wezwaniem św. Agnieszki Czeskiej 
 Dawny Klasztor św. Agnieszki w Pradze, obecnie muzeum

Agnieszka, św.